Hemidiaptomus kummerloewei é uma espécie de crustáceo da família Diaptomidae.

É endémica da Turquia.

Referências 
  Reid, J.W. 1996.  Hemidiaptomus kummerloewei.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de 9 de Agosto de 2007.

Hemidiaptomus
Fauna da Turquia
Crustáceos descritos em 1940